Pacaembu puede hacer referencia a:

 Pacaembu; municipio del Estado de São Paulo, Brasil.
 Pacaembu; barrio de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Estádio do Pacaembu; estadio de fútbol en la ciudad de São Paulo, Brasil.